Александр Иванович Мартынов:
 Мартынов, Анатолий Иванович (археолог) (род. 1933) — советский и российский археолог, профессор КемГУ.
 Мартынов, Анатолий Иванович (военный) (1869—1941) — русский военачальник, герой Первой мировой войны.
 Мартынов, Анатолий Иванович (терапевт) (род. 1937) — советский и российский физиолог, академик РАМН и РАН.